Замок Ладлоу () — замок в Англии, в городе Ладлоу (графство Шропшир), на границе с Уэльсом. Был основан в XI веке.

История 
Замок был основан нормандскими баронами из рода Ласи, получившими землю в Шропшире от Вильгельма Завоевателя. Сначала были построены мотт и бейли (насыпной холм и деревянная оборонительная башня соответственно). Позже, между 1086 и 1094 годами, появились каменные стены. В 1130 году была возведена главная башня замка. В 1306 году Ладлоу перешёл к семье Мортимеров, а в XV веке — к Йоркской ветви Плантагенетов. С 1461 года это была часть королевского домена.

Ссылки 
 Ludlow Castle official information site

Замки Шропшира
Замки, построенные в XI веке
Замки I категории в Англии